Sopp est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986), acteur britannique
Austin Sopp (Austin Gunn) (né en 1994), catcheur professionnel américain
Colten Sopp (), (né en 1991), catcheur professionnel américain
Monty Sopp (Billy Gun) (né en 1963), catcheur professionnel américain
 (1860-1931), mycologue norvégien

Homonymie de patronyme